ISM puede hacer referencia a:

 Instituto Santa Marta (Colón): Instituto de Argentina.
 Instituto Social de la Marina: Entidad gestora de la Seguridad Social de España.
 Banda ISM de radiofrecuencias.
 ISM, álbum del compositor de complextro Aleksander Vinter.